Баласагун (вариант транскрипции — Баласагын) — средневековый город, существовавший на территории нынешней Киргизии, близ современного города Токмак.

Город Баласагун, как центр мира, указан в самом центре средневековых турецких карт, хранящихся в Стамбуле.

Территориальная принадлежность в современности 
В современных казахских источниках встречается информация, что развалинами древнего Баласагуна являются руины, расположенные на территории городища Актобе на территории Шуского района Жамбылской области Казахстана. Однако казахский же историк более раннего периода Мухамеджан Тынышпаев утверждал, что город находится на территории современной Чуйской области Киргизии, и считал башню Бурана частью архитектуры Баласагуна.

История 
В письменных источниках упоминается с X века. Однако по некоторым сведениям, с Баласагуном должен быть отождествлён город, известный с VIII века и именуемый в тюркских источниках как Беклик, а в согдийских — как Семекне. По сведениям арабского географа аль-Макдиси, Баласагун подчинялся городу Исфиджабу (в настоящее время село Сайрам). Махмуд аль-Кашгари отождествлял Баласагун с городами Кюз-Улыс или Кюз-Орда (вариант транскрипции — Куз Орду).

С момента образования Караханидского государства вплоть до каракитайского завоевания (около 1130 г.) Баласагун был главной столицей или одним из трёх столичных городов Караханидов.

В Баласагуне родился (примерно в 1015 году) поэт Юсуф Баласагуни — автор знаменитой поэмы «Благодатное знание», считающийся основоположником тюркской художественной литературы.

В 1210 году Баласагун после упорной осады был во второй раз захвачен каракитайским войском и подвергся сильному разграблению. В результате город пришёл в упадок. Это позволило войску Чингисхана в 1218 году взять Баласагун без боя. От монголов город получил новое название Гобалык, что означает «хороший город».

Город так и не смог оправиться после разграбления и перестал существовать в середине XIV века. Последнее упоминание Баласагуна как города относится к 1312 году. Считается, что причиной окончательной гибели города стала среднеазиатская эпидемия чумы 1338—1339 годов, переросшая в печально известную «чёрную смерть».

Примечания

Литература 
 Кочнев Б. Д. Новое о монетном чекане Куз Орду и Барсхана. \\ Материалы по истории и археологии Кыргызстана, Вып. 3, Бишкек, 2008
 Настич В. Н., Кошевар В. Г. Addenda et corrigenda к статье Б. Д. Кочнева «Новое о монетном чекане Орду и Барсхана». \\ Материалы по истории и археологии Кыргызстана, Вып. 3, Бишкек, 2008
 Кошевар В. Г. Новые типы Караханидских монет Куз Орду и Барсхана. \\ Материалы по истории и археологии Кыргызстана, Вып. 3, Бишкек, 2008
 
 
 

История Киргизии
История Центральной Азии
Чуйская область
Исчезнувшие города Азии
Города Шёлкового пути
Бывшие столицы